Воблер () — англицизм, который может обозначать:
 Воблер — твердотелая объёмная приманка для ловли хищных видов рыб троллингом, «дорожкой» или спиннингом.
 Воблер — рекламный элемент любой формы, напечатанный на бумаге и вырубленный.
 Воблер — один из предметов, который может находиться в Покестопе.